VM i cykling omfatter:
 VM i landevejscykling – mesterskab i linjeløb, der bliver afholdt årligt og som køres samme dag
 VM i banecykling – mesterskaber, som bliver afholdt årligt, i flere discipliner
 VM i BMX
 VM i para-cykling – cykeldisciplin for personer med handikap.